

Geografia 
 Monte Moldoveanu – montagna più alta della Romania

Persone 
 Alin Moldoveanu (1983) – tiratore a segno romeno
 Gheorghe Moldoveanu (1945) – canottiere rumeno
 Ioachim Moldoveanu (1913-1981) – calciatore rumeno
 Marcel Moldoveanu (1953) – politico rumeno
 Nicolae Moldoveanu (1922-2007) – compositore e direttore d'orchestra rumeno
 Petre Moldoveanu (1925-2005) – allenatore di calcio e calciatore rumeno
 Toma Moldoveanu (1916-2005) – rugbista a 15 rumeno
 Vasile Moldoveanu (1935) – tenore rumeno
 Vlad Moldoveanu (1988) – cestista rumeno